Bilel Herbache est un footballeur algérien né le  à Blida. Il évoluait au poste de milieu de terrain à l'USM Blida.

Biographie 

Bilel Herbache évolue en Division 1 avec de nombreux clubs, principalement l'USM Blida et l'ASM Oran.

Il dispute plus de 204 matchs en première division algérienne. Il se classe quatrième du championnat d'Algérie lors de la saison 2016-2017 avec le club de l'USM Bel Abbès.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur algérien
Joueur de l'USM Blida
Joueur du CA Bordj Bou Arreridj
Joueur de l'USM Annaba
Joueur de l'AS Khroub
Joueur de l'ASM Oran
Joueur de la JS Kabylie
Joueur de l'USM Bel Abbès
Naissance en janvier 1986
Naissance à Blida